«Новости ОТР» — информационная программа, выходящая с 19 мая 2013 года. На этом же телеканале также выходят две информационно-аналитические программы «ОТРажение» (с 10 марта 2015 года) и «ОТРажение недели» (с 29 марта 2015 года).

Ведущие 
 Ольга Арсланова («Новости», «ОТРажение», «ОТРажение недели»)
 Кристина Бовина («ОТРажение»)
 Оксана Галькевич («Новости», «ОТРажение»)
 Иван Гостев («Новости»)
 Александр Денисов («ОТРажение»)
 Мария Карпова («ОТРажение»)
 Иван Князев («ОТРажение»)
 Пётр Кузнецов («Новости», «ОТРажение»)
 Сергей Лесков (обозреватель)
 Антон Липовский («Новости»)
 Дмитрий Лысков (обозреватель)
 Елена Медовникова («Новости»)
 Виталий Млечин («Новости», «ОТРажение»)
 Всеволод Нерознак («Новости»)
 Ксения Сакурова («Новости», «ОТРажение»)
 Анастасия Семёнова («ОТРажение»)
 Денис Чижов («Новости», «ОТРажение»)
 Константин Чуриков («ОТРажение-2», «ОТРажение недели»)
 Тамара Шорникова («ОТРажение»)

Бывшие ведущие 
 Игорь Абакумов («ОТРажение»)
 Антон Алфимов («Новости»)
 Евгения Волгина («Новости», «ОТРажение», «Подробности. События дня»)
 Эльза Газетдинова («Новости»)
 Мария Гуфранова («Новости»)
 Марина Калинина («Новости», «ОТРажение»)
 Марианна Ожерельева («ОТРажение»)
 Анастасия Орлова («Новости», «ОТРажение», «ОТРажение недели»)
 Андрей Осипов (рубрика «Автомобили» в программе «ОТРажение»)
 Олег Осипов (рубрика «Автомобили» в программе «ОТРажение»)
 Вера Серебровская («ОТРажение»)
 Анастасия Сорокина («Новости», «ОТРажение»)
 Тимур Уразбахтин («Новости»)
 Дарья Шулик («Новости»)

Экстренное вещание 
 18 марта 2014 года в 19:00 вышел выпуск посвящён выступлению Президента России Владимира Путина.
 18 марта 2022 года в 15:30 вышел выпуск посвящён митингу в Лужниках.

Лауреаты премии ТЭФИ
Новостные программы России
Телепередачи, запущенные в 2013 году
Телепередачи ОТР